Tuoro ima više značenja:
 Tuoro (Avelino)
 Tuoro (Kazerta)